Jayadeva ( devanagari : जयदेव ) est un poète indien du , auteur du Gita-Govinda, un poème lyrique sur les amours de Râdhâ et Krishna, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la poésie sanskrite.

Biographie 
Sa vie n'est connue que par la tradition orale. Il est né dans l'Est de l'Inde, sans doute dans le village de Kenduli, situé soit dans la région de Birbhum dans le Bengale actuel, soit près de Purî dans l'Odisha. Élevé dans une famille de brahmanes, il aurait mené ensuite une vie errante de sâdhu avant d'épouser une danseuse de haute caste. Il aurait fréquenté aussi la cour du râja Lakshmana Sena (v. 1178-1206) en tant que poète et pandit.

Jayadeva, que l'on appelle aussi parfois Jaydev ou Jaidev, est hautement considéré en Inde comme poète, en particulier au Bengale, et vénéré comme une personnalité sainte par les vaishnava. Il est considéré par les sikhs comme un dévot de la prière, reconnu sous le nom de bhagat.

Deux de ses compositions se retrouvent dans le livre saint du sikhisme, le Guru Granth Sahib.

Notes et références

Traductions en français

Bibliographie

Voir aussi

Liens externes 
 

Écrivain indien d'expression sanskrite
Écrivain du XIIe siècle
Poète hindou
Sikhisme
Naissance en Odisha
Personnalité de l'hindouisme du XIIe siècle